Baborów (plaats), plaats in Polen
 Baborów (gemeente), gemeente in Polen